Tuia é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
do género Thuja, em especial de Thuja occidentalis;
Dioscorea adenocarpa;
Platycladus orientalis - antes designada como Thuja orientalis;
Nome genérico para diversas espécies de pinheiros e coníferas com copas adensadas (similares às tradicionais árvores de Natal) . Exemplo: tuia-holandesa.

Outros 
É também o nome de uma rainha do Antigo Egito, esposa de Seti I e mãe de Ramessés II.

Desambiguação